Карлос Сильва Санчес (, род. 19 июня 1944, Сан-Фернандо) — чилийский шахматист, мастер ФИДЕ.

Чемпион Чили 1969, 1971, 1974, 1975 и 1976 гг. Серебряный призер чемпионата Чили 1993 г.

В составе сборной Чили участник десяти шахматных олимпиад (1974—2000 гг.), панамериканских командных первенств 1971 и 1987 гг., командного первенства Южной Америки 1985 г.

В 1969, 1975, 1978, 1987, 1998 и 2000 гг. представлял Чили в зональных турнирах.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии К. Сильвы Санчеса в базе Chessgames
 Личная карточка К. Сильвы Санчеса на сайте 365Chess

Шахматисты Чили
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Родившиеся в Сан-Фернандо (Чили)